Vargas Peña ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Vargas Peña (* 1946), mexikanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Xochimilco
 Luis Vargas Peña (1907–1994), paraguayischer Fußballspieler